Кузьмович Володимир Іванович (1886–1943 ?) — український громадський діяч, посол.
 Кузьмович Ольга (1917-2012) — українська письменниця, журналістка, громадська діячка.
 Кузьмович-Головінська Марія (1904–1986) — українська письменниця.
 Кузьмович Теофіл-Ізидор Васильович (1906-2001) — український художник.

Українські прізвища